Cat People ist der Originaltitel von:

 Katzenmenschen (1942), US-amerikanischer Spielfilm von 1942
 Katzenmenschen (1982), US-amerikanischer Spielfilm von 1982